Колтабан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Колтабан — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Колтабан (быв. Ворошилово) — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.